Bitwa pod Niemirowem (1672) – w czasie IV wojny polsko-tureckiej
 Bitwa pod Niemirowem (1702) – w czasie kozackiego powstania Paleja